L'expression « Staffordshire Terrier » peut faire référence à deux races de chien du groupe des terriers :
 l'American Staffordshire Terrier, appelé aussi Staff ;
 le Staffordshire Bull Terrier, appelé aussi Staffie.

Voir aussi